Aardrijkskunde
 Atkinson (Illinois), plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Atkinson (Nebraska), plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Atkinson (New Hampshire), plaats in de Amerikaanse staat New Hampshire
 Atkinson (North Carolina), plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
 Atkinson County, county in de Amerikaanse staat Georgia

Fictief figuur
 Arthur Atkinson, personage uit de Britse sketchshow The Fast Show

Personen met de achternaam Atkinson
 Alia Atkinson, Jamaicaans zwemster
 Anthony B. Atkinson, Brits econoom
 Ashlie Atkinson, Amerikaans actrice
 Bill Atkinson, Amerikaans softwareontwikkelaar
 Charles Atkinson-Grimshaw, Engels voetballer en atleet
 Chris Atkinson, Australisch rallyrijder
 Courtney Atkinson, Australisch triatleet
 Dalian Atkinson, Brits voetballer
 Gemma Atkinson, Brits actrice en model
 James Atkinson, stichter van het phpBB-project
 Jayne Atkinson, Brits actrice
 John Atkinson Grimshaw, Engels kunstschilder
 Juliette Atkinson, Amerikaans tennisster
 Martin Atkinson, Engels voetbalscheidsrechter 
 Paul Atkinson, Brits muziekproducer en gitarist
 Richard J.C. Atkinson, Brits archeoloog
 Rowan Atkinson, Brits acteur en scriptschrijver
 Sid Atkinson, Zuid-Afrikaans atleet
 Ti-Grace Atkinson, Amerikaans schrijfster en filosofe
 Vanessa Atkinson, Nederlands squashspeelster

Zie ook 
 Fort Atkinson (doorverwijspagina)